Biologia: Tor (gènere), gènere de peixos de la família dels ciprínids.
 Geografia:
 Tor (Alins), entitat de població d'Alins.
 Tor (La Tallada d'Empordà), entitat de població de La Tallada d'Empordà (Baix Empordà).
 Tor (Monforte de Lemos), parròquia i entitat de població de Monforte de Lemos (Galícia).
 Matemàtiques: Tor (geometria), superfície de revolució generada per una circumferència que gira al voltant d'un eix coplanar a ella.
 Informàtica'': Tor (xarxa), programari lliure que permet navegar de manera anònima per internet